Hendrik Abraham Klinkhamer (1810-1872) Nederlands kunstenaar
 Henk Klinkhamer, een Nederlands kunstenaar uit de tweede helft van de twintigste eeuw.
 Hielke & Sietse Klinkhamer, een vrolijke eeneïge tweeling die de hoofdrol speelt in de "Kameleon"-jeugdboeken van Hotze de Roos.
 Jacob Frederik Klinkhamer, Nederlands architect
 Richard Klinkhamer, een Nederlands schrijver, die echter vooral als moordenaar bekendstaat.
 Klinkhamer (band), Friese ska-punk-hardrockgroep